Cornelis Johannes van Riemsdijk (1810-1881), burgemeester van Stad Hardenberg
 Cornelis Johannes van Riemsdijk (1868-1954), burgemeester van Gramsbergen, zijn kleinzoon